Cuchilla de las Pavas ist der Name folgender Hügelketten in Uruguay:

 Cuchilla de las Pavas (Artigas) im Departamento Artigas
 Cuchilla de las Pavas (Treinta y Tres) im Departamento Treinta y Tres